Charles Louis Eugène Assezat de Bouteyre (1864-1942), peintre français.
 Jules Assézat, éditeur scientifique, avec Maurice Tourneux, des œuvres de Denis Diderot en 1875.
 Pierre d'Assézat, un industriel du .

 L'hôtel d'Assézat, un monument de Toulouse.

Homonymie de patronyme